Чато — многозначное понятие:

Персоналии 
 Чато (1854—1934) — вождь племени чирикауа и скаут армии США.
 Чато (Освальдо Передо Лейге; род. 1941) — боливийский революционер.
 Чато, Билл (род. 1975) — камерунский футболист. 
 Чато, Энцо (род. 2002) — камерунский футболист.

Прочее 
 Чато  — стратовулкан в Коста-Рике. 
 Чато (исп. курносый) - испанское прозвище истребителя И-15.

См. также 
 Тчато, Жозе-Диана Памен (род. 2002) — российская футболистка.